Villa Montana steht für:

 Villa Montana (Bad Kissingen), Villa in Bad Kissingen 
 Villa Montana (Dresden), Villa in Dresden